CIO peut désigner/signifier :

en français
 Comité international olympique ;
 Centre d'information et d'orientation, un type d'organismes d'information dépendant du ministère de l'Éducation nationale français, chargé de l'information à l'orientation des jeunes durant leur scolarisation ;
 Comité pour une internationale ouvrière ;
 Commission internationale d'optique, une association scientifique ;
 Crédit industriel de l'Ouest, une banque française ;
 Chambre immobilière de l'Outaouais, à Gatineau, Québec, Canada ;

en anglais
 Chief Information Officer, le responsable des technologies de l'information et de la communication dans les sociétés ;
 , le responsable pour la stratégie d’investissement dans une société financière ; 
 Congress of Industrials Organisations (en français, Congrès des organisations industrielles), un syndicat nord-américain entre 1938 et 1955 ;
 Central Intelligence Organization, le service secret de la Rhodésie, puis du Zimbabwe.